Cluedo – gioco da tavolo
 Cluedo – serie televisiva australiana tratta dall'omonimo gioco
 Cluedo – serie televisiva britannica tratta dall'omonimo gioco
 Cluedo – serie televisiva francese tratta dall'omonimo gioco
 Cluedo – en mordgåta – serie televisiva svedese tratta dall'omonimo gioco
 Cluedo – videogioco del 1998 tratto dall'omonimo gioco